Соколинский — русская фамилия.

Известные носители 
 Соколинский, Давид Моисеевич (1902—1940) — деятель советских спецслужб, старший майор.
 Соколинский, Рудольф Моисеевич (1923—1952) — Герой Советского Союза.
Двойная фамилия
 Соколов-Соколинский, Михаил Александрович (более известен под фамилией Фольбаум; 1866—1916) — бакинский градоначальник, генерал-майор.

См. также 
 Соколинская
 Соколовский